XX kan syfta på:

 XX – romerska siffror för talet 20, se 20 (tal)
 A Song for XX – album av J-pop-artisten Hamasaki Ayumi
 XX – den normala kromosomuppsättningen hos kvinnor av X-kromosom
 xx – den brittiska indiepopgruppen The xx debutalbum 2009

Se även 
 XXX